10-ий Чемпіонат Росії з футболу проходив у 2001 році. Титул чемпіона Росії вдев'яте здобув футбольний клуб Спартак.

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб ЦСКА взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 як переможець Кубку Росії 2001—2002.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Росії на RSSSF

Сезони чемпіонату Росії з футболу
2001 у Росії
Росія